Даунинг-стрит:

 Даунинг-стрит — небольшая улица в Вестминстере, рядом с Уайтхоллом.
 Даунинг-стрит (Манхэттен) — улица в Манхэттене.
 Даунинг-стрит, 10 — официальная резиденция лорд-казначея, который является также премьер-министром Великобритании.